Николас Даугалл (; род. , графство Хартфордшир,  Великобритания) — южноафриканский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 
 2011
 1-й - этап 1 (ТТТ) Тур Тасмании 
 2014
 2-й — Чемпионат ЮАР - индивидуальная гонка (U-23)
 3-й — Чемпионат ЮАР - групповая гонка (U-23)

Гранд-туры

Ссылки 

Велогонщики ЮАР